Trikot ist die Bezeichnung für:
 den Trikot (Bindung), ein Bindungsmuster von Maschenware bzw. der entsprechende Stoff
 das Trikot (Mode), ein eng anliegendes Kleidungsstück aus elastischem Stoff
 Trikot (Sport), ein Sporthemd

Siehe auch

 Tricot